Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Madagaskar:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Madagaskar, Berge
!
Madagaskar, Berge